ISO 8859-7 — кодировка в стандарте ISO 8859 для современного греческого языка (но не для древнегреческого).

Кодировка Windows-1253 совместима с ISO 8859-7 по расположению букв (кроме Ά), но расположение небуквенных символов отличается.

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

7
Греческий язык